Футбо́л на лі́тніх Олімпі́йських і́грах 1912 року був одним зі 102 офіційних змагань на літніх Олімпійських іграх у Стокгольмі (Швеція). Це був четвертий турнір з футболу на Олімпійських іграх.

У турнірі змагалися 11 збірних, усі вони представляли Європу. Переможцем стала Велика Британія, вигравши золоті медалі (МОК офіційно вважає переможцем Велику Британію та Ірландію). Данія завоювала срібні медалі, Нідерланди завоювали бронзові медалі.

Ігри проходили на трьох різних стадіонах з 29 червня по 5 липня 1912 року. З одинадцяти матчів основного турніру два були зіграні на Tranebergs Idrottsplats у передмісті Стокгольма, п'ять, включаючи матч за третє місце,— на Idrottsplats Råsunda також у передмісті Стокгольма, а чотири гри, включаючи фінал, були проведені на Олімпійському стадіоні.

Учасники

Плей-оф

Фінал

Склади 

Велика Британія: Рональд Бребнер, Горас Бейлі, Томас Берн, Артур Найт, Вільям Мартін, Дуглас Маквіртер, Генрі Літлворт, Джозеф Дайнс, Гарольд Стемпер, Едвард Ганні, Артур Беррі, Вівіан Вудворд, Гордон Гоур, Айван Шарп, Гордон Райт, Самюель Сандерс, Леонард Дейв.
 Тренер: Адріан Берч.

Данія: Софус Гансен, Людвіг Дрешер, Чарльз фон Бухвальд, Свенд Кастелла, Нільс Міддельбю, Еміль Йоргенсен, Пауль Берт, Івар Люкк, Єнс Дюрберг, Віго Мальмквіст, Оскар Норланд, Мартін Туфасон, Оле Ольсен, Софус Нільсен, Вільгельм Вольфгаген, Поуль Нільсен, Аксель Петерсен, Ялмар Крістоферсен, Крістіан Морвілль.
 Тренер: Луїс Еструп.

Нідерланди: Юст Гебель, Вім ван Ек, Давід Вейнвелдт, Констант Фейт, Піт Боуман, Йоп Боутмі, Дірк Лотсі, Ніко де Вольф, Ге Фортгенс, Бок де Корвер, Дольф ван дер Нагель, Ян ван Бреда Колф, Гюг де Грот, Ян ван дер Сльойс, Ян Вос, Ніко Боуві, Кес Тен Кате, Фелікс вон Гейден, Мартін Гудкопер. 
 Тренер: Едгар Чедвік.

Російська імперія: воротарі: Фаворський, Борейша. Захисники: Марков, Римша, Соколов, Уверський. Півзахисники: Андрій Акімов, Микола Кинін, Микита Хромов, Михайло Яковлєв, Володимир Власенко. Нападаючі: Житарев, Василь Бутусов, Нікітін. Футболісти Л. Смірнов, М. Смірнов, А. Філіпов, С. Філіпов були в запасі. Також в запасі був Хьяльма Теравайн.
 Тренери: Георгі Дюперрон, Роберт Фульда.

Посилання 
 Сайт ФІФА 
 Футбол на V Літній Олімпіаді на RSSSF 
 "Britain's Olympic past". Barber, David; The Football Association, 3 March 2004. Retrieved on 2008-11-24.